Incident (englisch für „Zwischenfall, Störfall“) steht für:
 Incident (1948), US-amerikanischer Film von William Beaudine
 Incident (Scientology), Konzept der Scientology-Bewegung

bestimmte Arten von Zwischenfällen:
 im IT-Bereich eine Betriebsstörung, siehe Incident Management
 bei Feuerwehr und Katastrophenschutz ein Ereignis, das einen Einsatz erfordert, siehe Emergency Response Team
 in der Luftfahrt einen meldepflichtigen Zwischenfall, siehe Flugzwischenfall
 in der Kerntechnik einen Störfall, siehe Internationale Bewertungsskala für nukleare Ereignisse
 einen Arbeitsunfall, siehe OSHA-Quote

Critical incident (englisch für „kritischer Zwischenfall“) bezeichnet:
 im Gesundheitswesen ein kritisches Ereignis, siehe Critical Incident Reporting System
 beim FBI ein Ereignis, das ein Eingreifen des Krisen-Interventionsteams erfordert, siehe Critical Incident Response Group
 in der Psychologie eine Situation, die eine Person emotional überlastet, siehe Critical Incident Stress Management
 einen Vorfall von erfolgskritischem Verhalten, siehe Critical Incident Technique
 kurz geschilderte Situationen in interkulturellen Trainings, siehe Interkulturelles Lernen #Ziele und Methoden

Siehe auch:
 The Incident (Begriffsklärung)
 Inzidenz (Begriffsklärung)
 Zwischenfall (Begriffsklärung)
 Störfall (Betriebsstörung einer technischen Anlage)